Schilda és un municipi alemany que pertany a l'estat de Brandenburg. Forma part de l'Amt Elsterland i limita amb els municipis de Doberlug-Kirchhain, Tröbitz i Uebigau-Wahrenbrück.

Evolució demogràfica

Referències 

Municipis de Brandenburg